Лёгкая атлетика на XXIV летних Олимпийских играх

Медалисты

Женщины

Мужчины

Страны 

Нидерланды, Польша и Чили по разу занимали 6 место (1 очко)

Результаты

Женщины

100 м

200 м

400 м

800 м

1500 м

3000 м

10000 м

100 м с/б

400 м с/б

Эстафета 4Х100 м

Эстафета 4Х400 м

Марафон

Длина

Высота

Ядро

Копье

Диск

Семиборье

Мужчины

100 м

200 м

400 м

800 м

1500 м

5000 м

10 000 м

110 м с/б

400 м с/б

3000 м с/пр

Эстафета 4Х100 м

Эстафета 4Х400 м

Ходьба на 20 км

Ходьба на 50 км

Марафон

Длина

Тройной прыжок

Высота

Шест

Ядро

Копье

Диск

Молот

Десятиборье

Другие статьи